Cortelyou Road (Brighton Line), een metrostation
Cortelyou Road (Brooklyn), een straat in de Verenigde Staten
Cortelyou Road (Charlotte), een straat in de Verenigde Staten
Cortelyou Road (Merrick), een straat in de Verenigde Staten
Cortelyou Road (Jackson), een straat in de Verenigde Staten
Cortelyou Road (Bristol), een straat in de Verenigde Staten